Intervenção mente-corpo, é uma classificação da instituição de saúde americana, o Centro Nacional para Medicina Alternativa e Complementar, que abrange uma variedade de técnicas destinadas a aumentar a capacidade da mente, de afetar funções corporais, e sintomas.

Saúde
Parapsicologia